Выборы в Генеральные кортесы Испанской республики 1873 года прошли 10 и 13 мая, став первыми и последними выборами в короткий период существования Первой Испанской республики. Выборы прошли условиях всеобщего мужского избирательного права и при полном доминировании республиканцев, которые просто не допустили большую часть своих оппонентов до участия в них.

Предыстория 
11 февраля 1873 года король Амадей I Савойский из-за углубляющегося социального кризиса и Третьей карлистской войны отрёкся от престола. В тот же день на совместном заседании Конгресса депутатов и Сената, объединившихся в единый орган законодательной власти под названием Национальное собрание, провозгласили Испанию республики (за — 258 голосов, против — 32). Президентом исполнительной власти (), то есть новым главой государства и одновременно правительства, стал республиканец Эстанислао Фигерас и Moрагас. Первоначально власть в только что провозглашённой Испанской республике делили между собой республиканцами и радикалам. С апреля 1873 года у власти были только республиканцы, порвавшие союз с радикалами из-за двух попыток переворота. В мае 1873 года были проведены выборы в Кортесы Республики, которые должны были принять новую республиканскую конституцию.

Как и в предыдущих выборах, в них не участвовали карлисты и значительная часть конституционалистов, консерваторов и «альфонсинас», сторонников инфанта Альфонсо, единственного сына королевы Изабеллы II и инфанта Франсиско де Асиса, герцога Кадисского, который после низложения матери в 1868 году покинул Испанию. Не были допущены к выборам и часть радикалов. В то же время в выборах приняли участие «непримиримые республиканцы» (в составе Республиканской федеральной партии) и анархисты-бакунисты, последователи М. А. Бакунина). Социалисты и зарождающиеся профсоюзы, связанные с 1-м Интернационалом, бойкотировали выборы. В результате выборы 1873 года стали, возможно, выборами с самой низкой явкой в истории Испании. Так, в Мадриде проголосовали только 28 % избирателей, а в Каталонии — 25 %. Это привело республику к серьёзной нехватке легитимности.

Результаты 
Всего были избраны 383 депутата, так как выборы не состоялись в 8 районах, которые контролировались карлистами (Аойс, Бастан, Эстелья, Берга, Олот, Пучсерда, Сорт и Тремп). Ещё 18 депутатов были избраны на Кубе и 11 в Пуэрто-Рико.

В условиях, когда в выборах почти не участвовали представители правого (конституционалисты, консерваторы, карлисты и «альфонсинас») и левого крыла (радикалы), убедительную победу одержала Республиканская федеральная партия во главе с Франсиско Пи-и-Маргалем, завоевав почти 90 % мест.

Итоги выборов в Конгресс депутатов 24 и 27 августа 1871 года
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! colspan="3" rowspan="2" align="left" | Партии и коалиции
! rowspan="2" | Лидер
! colspan="3" | Места
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! width="30" | Места
! width="35" | +/−
! width="35" | %
|-
| bgcolor="#A44AA4" |
| align="left" | Республиканская федеральная партия
| align="left" | 
| align="left" | Франсиско Пи-и-Маргаль
| 346 || 268 || 88,49
|-
| bgcolor="#FF0000" |
| align="left" | Независимые радикалы
| align="left" | 
| align="left" | Кристино Мартос
| 20 || 252 || 5,12%
|-
| bgcolor="#67BB31" |
| align="left" width="185"| Независимые конституционалисты и консерваторы
| width="185" align="left" | 
| align="left" | Пракседес Матео Сагаста/Франсиско Серрано
| 7 || 7 || 1,79%
|-
| bgcolor="#0000FF" |
| align="left" | Независимые «альфонсинос»
| align="left" | 
| align="left" | Антонио Кановас дель Кастильо
| 3 || 6 || 0,77%
|-
| bgcolor="#00FFFF" |
| align="left" | Независимые республиканцы
| align="left" | 
| align="left" | 
| 1 || 1 || 0,26
|-
| bgcolor="#808080" |
| align="left" colspan="3" | Другие
| 6 || 5 || 1,54
|-
| colspan="7" bgcolor="#E9E9E9" | 
|- style="font-weight:bold;"
| align="left" colspan="4" | Всего
| 383 || 8 || 100
|-
| colspan="7" bgcolor="#E9E9E9" | 
|-
| align="left" colspan="7" | Источник:
 Historia Electoral
 Spain Historical Statistics
|}

Результаты по регионам 
Республиканцы-федералисты заняли первое место по количеству избранных депутатов в 46 провинциях. В Алаве мандаты поделили между собой радикалы и республиканцы. Партийная принадлежность депутатов от Канарских островов неизвестна. В Мадриде все 7 мест достались республиканцам-федералистам, в Барселоне они же завоевали 5 мандатов из 5.

После выборов 
Председателем Кортесов был избран Хосе Мария Оренсе (представитель «непримиримых» республиканцев). 13 июня 1873 года его сменил Николас Сальмерон (республиканец-централист). После того как Сальмерон был избран Президентом Республики 26 августа 1873 года новым председателем Кортесов стал Эмилио Кастелар (умеренный республиканец). 10 сентября 1873 года Кастелара, избранного президентом, сменил Николас Сальмерон.

8 июня 1873 года Кортесы провозгласили Испанию Федеральной Республики. Тем не менее, парламент не смог утвердить новую конституцию.

11 июня 1873 года новым президентом исполнительной власти (главой государства и правительства) был утверждён Франсиско Пи-и-Маргаль (республиканец-федералист). После кантональной революции он покинул свой пост. 18 июля 1873 года Республику возглавил Николас Сальмерон (республиканец-централист), ушедший в отставку из-за своего нежелания подписывать смертные приговоры. 7 сентября 1873 года президентом стал умеренный республиканец Эмилио Кастелар.

4 января 1874 года Республику возглавил консервативный республиканец Франсиско Серрано и Домингес. Ему удалось покончить с Кантональной революцией, взяв последний оплот кантоналистов — Картахену. Но неудачи в войне с карлистами и сложное экономическое положение привели республику к тяжелейшему политическому кризису, выйти из которого Серрано попытался провозгласив унитарную республику и начав править без созыва кортесов. 26 февраля 1874 года его на посту президента сменил другой республиканец-консерватор Хуан де Савала и де ла Пуэнте. 3 сентября 1874 года последним президентом Первой Республики стал либерал-конституционалист Пракседес Матео Сагаста. В конце декабря того же 1874 года большая часть армии встала на сторону инфанта Альфонса, провозглавив его новым королём Испании. Республиканские власти, чувствуя свою слабость и не имея поддержки ни в армии, ни в обществе, покинули Испанию. Первая республика пала. 14 января 1875 года в Мадрид прибыл Альфонс XII, начав своё правление.

Примечания

Ссылки 
 

Парламентские выборы в Испании
Испания
Май 1873 года
1873 год в Испании